Турецкая Суперлига 2021/2022 () — 64-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания. В соревновании приняло участие 20 клубов: 17 из прошлого сезона Суперлиги, а также 3 лучших клуба из Первой лиги 2020/21.

Чемпионский титул защищал «Бешикташ».

1 мая 2022 года за три тура до окончания соревнования чемпионский титул завоевал клуб Трабзонспор впервые с сезона 1983/1984.

Клубы-участники

Изменения в таблице 

По итогам сезона 2020/21 в Суперлигу повысились:
 «Адана Демирспор» (1-е место / спустя 26 лет)
 «Гиресунспор» (2-е место / спустя 44 года)
 «Алтай» (5-е место, победитель плей-офф / спустя 18 лет).
По итогам сезона 2020/21 из Суперлиги выбыли:
 «Денизлиспор» (21 место / спустя 2 года)
 «Генчлербирлиги» (20 место / спустя 1 год)
 «Анкарагюджю» (19 место / спустя 3 года)
 «ББ Эрзурумспор» (18 место / спустя 1 год)

Тренерские изменения

Турнирная таблица 
Обновлено 24 мая 2022 г.; источник:

Комментарии

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации

Турция
Спорт в Турции в 2021 году
Спорт в Турции в 2022 году